«Український детектив» – серія книг, що виходять друком у тернопільському видавництві «Навчальна книга – Богдан»  з 2009 року. Упорядник серії – український письменник Олександр Вільчинський. Дизайнер серії – Ростислав Крамар.

Історія створення 
2009 року видавництвом «Навчальна книга – Богдан» започаткувано серію «Український детектив». Першою книгою серії стала «Неврахована жертва. Суто літературне вбивство. Детективні повісті» Олександра Вільчинського, котрий і став упорядником цих видань.
Наступними одна за одною побачили світ книги Сергія Ухачевського «Стіна. Осінні ілюзії. Детективні повісті» , Івана Франка «Для домашнього огнища» , Семена Ордівського «Багряний хрест. Срібний череп. Чорна ігуменя. Сім золотих чаш» , Віктора Мельника «Двійник невідомого контробандиста» , Володимира Лиса «Жінка для стіни» тощо.

Про книги серії 
Серія «Український детектив» – це перша в Україні серія книг детективного жанру. До серії увійшли твори українських авторів: починаючи від класиків літератури Івана Франка, Юрія Дольда-Михайлика, Семена Ордівського і закінчуючи сучасниками, такими як Володимир Лис, Олександр Вільчинський,  Віктор Мельник тощо.
Крім того, серія «Український детектив» пропагує детектив як повноцінний жанр в українській літературі та регулярно поповнюється новими виданнями. Головна передумова цього – інтерес до книг серії українського читача.
Серія книг охоплює тривалий часовий проміжок: від реалій Скіфської доби, Козаччини, Другої світової війни до часів розпаду Радянського Союзу та «бурхливих 90-х». В книгах відомі усім події та суспільні моделі з підручників історії переплітаються із сьогоденними баталіями через владу, гроші, пристрасті. Книги відзначаються карколомними сюжетами та високим художнім змістом. 
Оформлені книги серії «Український детектив» художником видавництва «Навчальна книга – Богдан» Ростиславом Крамаром.

Цікаві факти 
Книга "Капітан Алоїз" Олександра Гавроша здобула відзнаку "Книга року-2013" у номінації "Красне письменство".

Книги серії «Український детектив»«Неврахована жертва. Суто літературне вбивство. Детективні повісті» Олександра Вільчинського, «Стіна. Осінні ілюзії. Детективні повісті» Сергія Ухачевського, «Жінка для стіни» Володимира Лиса кожна свого часу були відзначені нагородою літературного конкурсу «Коронація слова».

Список книг серії 
Іван Франко «Для домашнього огнища»  
Юрій Дольд-Михайлик «І один у полі воїн» 
Семен Ордівський «Багряний хрест. Срібний череп. Чорна ігуменя. Сім золотих чаш» 
Олександр Вільчинський «Неврахована жертва. Суто літературне вбивство. Детективні повісті»
Володимир Лис «Жінка для стіни»
Ростислав Самбук «Скіфська чаша» 
Віктор Мельник «Двійник невідомого контрабандиста» 
Сергій Ухачевський «Стіна. Осінні ілюзії. Детективні повісті» 
Анатолій Сергієнко «Хто вбив пана Штима? Швидко промайнути» 
Олександр Гаврош «Капітан Алоїз»

Корисні сайти 
Серія «Український детектив»
Електронні книги серії «Український детектив»

Бібліографія Тернопільської області